Сухомлин, Василий:
 Сухомлин, Василий Васильевич (1885—1963) — участник революционного движения, писатель, делегат Всероссийского учредительного собрания.
 Сухомлин, Василий Иванович (1860—1938) — русский революционер, народоволец.